Muziek
 Souled Out (Tower of Power), een album uit 1995
 Souled Out (Hezekiah Walker), een album uit 2008
 Souled Out (Jhené Aiko), een album uit 2014
Overige
 Souled Out (worstelen), een voormalig worstelevenement